Либон — различные значения:

 Либон — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гёда района Баутцен, Германия
 Либон — древнегреческий архитектор храма Зевса
 Либон — город на Филиппинах, регион Бикол
 Либон — община в уезде Баолам, провинция Каобанг, Вьетнам.